Reisbach ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:
 Reisbach, Markt im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

von Orten:
 Reisbach (Bad Griesbach im Rottal), Stadtteil von Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Reisbach (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reisbach (Saarwellingen), Ortsteil der Gemeinde Saarwellingen, Landkreis Saarlouis, Saarland

von Gewässern:
 Reisbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs (zum Oberrhein) in Offstein, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Reisbach (Lauter), linker Zufluss der dort noch Wieslauter genannten Lauter bei Sankt Germanshof, Gemeinde Bobenthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Reisbach (Maubach), rechter Zufluss des Maubachs (zur Murr) beim Waldrems, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Reisbach (Pulschnitz), linker Zufluss der Pulschnitz (zur „Sächsischen“ Saale) in Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Reisbach (Thumbach), mit Oberlauf Brünnlebach, rechter Zufluss des Thumbachs (zur Creußen) bei Metzenhof, Markt Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Reisbach (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz in Ebermergen, Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Reiserbach
 Reisklinge
 Reißbach